Vičene ima više značenja:
 Vičene (Benevento)
 Vičene (Kampobaso)
 Vičene (Kjeti)
 Vičene (Peskara)